Per Maria de' Medici si può intendere:
 Maria di Piero de' Medici, figlia naturale di Piero il Gottoso e madre del cardinale Luigi de' Rossi
 Maria di Cosimo I de' Medici (1540-1557) figlia morta adolescente del granduca Cosimo I, soggetto di un famoso ritratto di Agnolo Bronzino
 Maria de' Medici (1575-1642) figlia di Francesco I de' Medici sposò Enrico IV di Francia e divenne Regina di Francia.
 Maria de' Medici, figlia naturale di Don Antonio de' Medici, monaca dal 1623 con il nome di Suor Maria Maddalena Cristina
 Maria Maddalena de' Medici (1600-1633) figlia di Ferdinando I de' Medici, monaca
 Maria Cristina de' Medici (1609-1632) figlia di Cosimo II de' Medici.
 Anna Maria Ludovica de' Medici (1667-1743) figlia di Cosimo III de' Medici fu l'ultima discendente del ramo principale della famiglia. Per la sua scelta di vincolare i beni della sua casata a Firenze è chiamata Elettrice Palatina.